Кубок чемпионов ЗАБА () — ежегодный мужской турнир по баскетболу, состоящий из команд Западной Азии и организуемый Западно-Азиатской Баскетбольной Ассоциацией (WABA). В 2011 и 2012 годах назывался Западно-Азиатская Баскетбольная Лига (WABL). Турнир является отборочным соревнованием к Кубку чемпионов ФИБА Азия.

Победители и призёры

Титулы по клубам

Титулы по странам

См. также
 Кубок чемпионов ФИБА Азия

Ссылки
www.asia-basket.com

Баскетбол
Международные клубные баскетбольные соревнования
Спортивные соревнования, регулярно проводимые с 1998 года
Баскетбольные лиги